Kenedei Ebusu Mikuni – calciatore giapponese
 Shin Mikuni – fumettista giapponese
 Rentarō Mikuni – attore e regista giapponese
 Mikuni – azienda giapponese